

Imperatrizes bizantinas 
Zoé Zautsina (†899) — segunda esposa de Leão VI, o Sábio
Zoé Carbonopsina (†919) — quarta esposa de Leão VI, o Sábio e mãe de Constantino VII Porfirogênito
Zoé Porfirogênita (†1050) — dita "Porfirogênita", filha de Constantino VIII e imperatriz bizantina do século XI

Outros 
Zoé (banda)
Zoe (satélite) — satélite natural do objeto transnetuniano 58534 Logos 
Zoés
Língua zoé

Ver também 
Paraphlebia zoe — espécie de libelinha

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história